Ханья () — ном в Греції на Криті. Столиця — Ханья.

У селищі Кастеллі 1938 року народився відомий грецький журналіст Нікос Какаунакіс.

Муніципалітети і комуни 

Номи Греції
Ханья (ном)
Номи Криту